The Mercy Seat (Rilla Askew), een boek van Rilla Askew,
The Mercy Seat (Nick Cave and the Bad Seeds), een single van Nick Cave and the Bad Seeds,
 The Mercy Seat (toneelstuk), een toneelstuk uit 2002 door Neil LaBute,
 The Mercy Seat, een late jaren 1980 gospel-punkband gevormd door Violent Femmes zanger/gitarist Gordon Gano,
 The Mercy Seat (album), een album uit 2000 van Don Moen.